Clemens van Ohrid, een middeleeuws Bulgaars geestelijke
Kerk van de Heilige Clemens van Ohrid, een orthodoxe kerk in de Macedonische hoofdstad Skopje